Wolfgang Seibel ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Seibel (Jesuit) (* 1928), deutscher Publizist und Jesuit
 Wolfgang Seibel (Verwaltungswissenschaftler) (* 1953), deutscher Verwaltungswissenschaftler
 Wolfgang Seibel (Journalist), Journalist beim ORF